Contea di Seminole o Seminole County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Seminole – Florida
 Contea di Seminole – Georgia
 Contea di Seminole – Oklahoma